Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Mermon – polski architekt
 Julian Mermon – polski lekarz i wojskowy